Отді́лення 3 () — селище у складі Асекеєвського району Оренбурзької області, Росія.

Населення 
Населення — 286 осіб (2010; 332 у 2002).

Національний склад (станом на 2002 рік):
 росіяни — 35 %

Джерела

Примітки 

Населені пункти Асекеєвського району
Селища Оренбурзької області